Галушкін — російське прізвище.

Відомі особи 
 Галушкін Василь Максимович (1925—1979) — Герой Радянського Союзу (1943), учасник німецько-радянської війни.
 Галушкін Олександр Миколайович (1976—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Галушкін Юрій Алімович (нар. 26 червня 1971) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Російські прізвища